Екатери́нинский парк — название нескольких парков в России:

 Екатерининский парк — парк в городе Кронштадте (Санкт-Петербург).
 Екатерининский парк — парк в Москве.
 Екатерининский парк — парк в городе Пушкине (Санкт-Петербург).